Connor Goldson, né le  à Wolverhampton, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur au Rangers FC.

Biographie 

Le , Goldson s'engage pour quatre ans avec le Rangers FC.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Rangers FC
 Champion d'Écosse en 2021
 Vice-champion d'Écosse en 2019 et en 2020
 Finaliste de la Coupe de la Ligue écossaise en 2019 et 2023
Vainqueur de la Coupe d'Écosse en 2022

Distinctions personnelles 

  Rangers FC
 Joueur du mois de Scottish Premiership en octobre 2020.
 Membre de l'équipe-type de Scottish Premier League en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Shrewsbury Town FC
Joueur du Cheltenham Town FC
Joueur du Brighton and Hove Albion FC
Joueur du Rangers FC
Naissance en décembre 1992
Naissance à Wolverhampton